Стивен Уотт: Уотт, Стивен (род. 1985) — шотландский футболист и тренер.
 Уотт, Стивен — английский кёрлингист.